Tolvanen est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
Eeli Tolvanen (né en 1999), joueur finlandais de hockey sur glace
 (né en 1961), homme politique finlandais
 (née en 1992), joueur finlandaise de football
 (né en 1988), gardien finlandais de hockey sur glace
 (1920-1974), acteur finlandais

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois